Бояровский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Бояровский сельсовет — Пензенская область, Башмаковский район.
 Бояровский сельсовет — Тува, Каа-Хемский район.